Aegidienkloster oder Egidienkloster steht für

 Aegidienkloster (Braunschweig), ehemaliges Kloster der Benediktiner in Braunschweig
 Egidienkloster Nürnberg, ehemaliges Kloster der Benediktiner in Nürnberg